Notre-Dame-des-Orages est le nom de plusieurs églises :
 L'église Notre-Dame-des-Orages de Rieulay (Nord) ;
 L'église Notre-Dame-des-Orages de Somain (Nord), détruite en 1983.

Notre-Dame-des-Orages